Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

246e régiment d'artillerie
246e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires